Ми́ньо (), Ми́нью () — река в Испании и Португалии.

Длина — 340 км, площадь бассейна — 22,5 тыс. км². Истоки Миньо находятся в Кантабрийских горах в районе Мейра провинции Луго, далее река протекает по холмистой местности автономного сообщества Галисия. После впадения главного притока, реки Силь, долина становится шире. Последние 80 км до впадения в Атлантический океан Миньо является границей Испании и Португалии.

На реке построено пять ГЭС с небольшими водохранилищами. Долина реки имеет плодородные почвы и тёплый субтропический климат с долгим тёплым летом и мягкой влажной зимой и является важным сельскохозяйственным районом с выращиванием зерна, винограда, картофеля. Также распространено садоводство, много пастбищ для животноводства. Осенью и зимой наблюдаются паводки, летом — межень. В 33-40 км от устья река судоходна.

Крупнейшие города на реке — Туй, Оренсе, Луго, Ла-Гвардиа; в Португалии — Каминья и Валенса. Старейший мост через реку Миньо — Римский мост в городе Оренсе, считавшийся в средние века самым большим мостом Испании.

Примечания 

Реки Галисии
Реки Португалии
Пограничные реки
Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)